Конструкция Штейнера — способ определения невырожденного конического сечения в проективной плоскости над полем.
Была предложена швейцарским математиком Якобом Штейнером.

Конструкция 
 Пусть даны два пучка прямых  в точках  (все прямые, содержащие  и  соответственно) и проективное, но не перспективное отображение  из  в . Тогда точки пересечения соответствующих прямых образуют невырожденное проективное коническое сечение (изображение 1)

Перспективное отображение  пучка  в пучок  — это биекция, такая, что соответствующие прямые пересекаются на фиксированной прямой , называемой осью перспективного отображения  (изображение 2).

Проективное отображение — это композиция конечного числа перспективных отображений.

Примеры часто используемых полей — это действительные числа , рациональные числа  и комплексные числа . Конструкция также работает над конечными полями, давая примеры в конечных проективных плоскостях.

Замечание:
Основная теорема для проективных плоскостей утверждает, что проективное отображение в проективной плоскости над полем однозначно определяется образами трёх прямых. Это значит, что для конструкции Штейнера, кроме двух точек  должны быть заданы только образы трёх прямых. Поскольку образ прямой однозначно определяется точкой пересечения с образом, отсюда следует, что коника однозначно определяется пятью лежащими на ней точками.

Пример 
В следующем примере известны образы трёх прямых  (см. изображение 3): . Проективное отображение  является композицией перспективных отображений : 1)  — это перспективное отображение пучка в точке  на пучок в точке  с осью . 2)  — это перспективное отображение пучка в точке  на пучок в точке  с осью .
Нужно проверить, что  обладает следующими свойствами: . Таким образом, для произвольной прямой  может быть построен её образ . Прямые  и  содержат только точки коники  и  соответственно. Следовательно,  и  являются касательными к построенной конике.

Доказательство того, что этот метод позволяет построить конику, производится путём перехода к аффинной карте, в которой прямая  является бесконечно удалённой прямой, точка  — началом координат, точки  — точками на бесконечности, соответствующими осям x и y соответственно. и точка . Аффинная часть построенной коники оказывается гиперболой .

Построение Штейнера двойственной коники

Определения 
При переходе к двойственной проективной плоскости меняются местами слова «точка» и «прямая» и операции пересечения прямых и соединения точек. Двойственная проективная плоскость также является проективной плоскостью и на ней можно ввести однородные координаты. Невырожденное конической сечение в двойственной проективной плоскости также определяется квадратичной формой.

Двойственная коника может быть построена двойственным методом Штейнера:

 Пусть даны прямые  и проективное, но не перспективное отображение  из  в . Тогда прямые, соединяющие соответственные точки, образуют двойственное невырожденное проективное коническое сечение.

Перспективное отображение  множества точек на прямой  на множество точек на прямой  — это биекция, такая, что прямые, соединяющие соответственные точки, пересекаются в фиксированной точке , которая называется центром перспективного отображения  (см. изображение).

Проективное отображение — это композиция конечного числа перспективных отображений.

В случае, когда основное поле имеет характеристику 2, все касательные коники пересекаются в точке, называемой узлом (или ядром) коники. Следовательно, коника, двойственная к невырожденной конике, является подмножеством двойственной прямой, а не овальной кривой (в двойственной плоскости). Так что двойственная коника является невырожденной только в том случае, когда характеристика основного поля не равна 2.

Пример 
В следующем примере известны образы трёх точек : . Проективное отображение  может быть представлено как композиция перспективных отображений :
 1)  — это перспективное отображение множества точек на прямой  на множество точек на прямой  с центром .
 2)  — это перспективное отображение множества точек на прямой  на множество точек на прямой  с центром .
Лекгко проверяется, что отображение  удовлетворяет . Таким образом, для произвольной точки  может быть построен её образ  и прямая  является элементом двойственной коники.

Примечания

Литература 
 
 Hartmann, Erich, Planar Circle Geometries, an Introduction to Moebius-, Laguerre- and Minkowski Planes
 

Конические сечения
Теоремы проективной геометрии